Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji Memphis Open 2015 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl pár Eric Butorac a Raven Klaasen, jehož členové nestartovali společně. Klaasen nastoupil do paralelně probíhajícího Rotterdam Open. Spoluhráčem Butorace se stal Rajeev Ram, s nímž skončil ve čtvrtfinále na raketách Sitaka s Youngem.

Vítězem čtyřhry se stal čtvrtý nasazený polsko-mexický pár Mariusz Fyrstenberg a Santiago González, který ve finále zdolal novozélandsko-americkou dvojici Artem Sitak a Donald Young těsným výsledkem 5–7, 7–6 a [10–8]. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů.

Nasazení párů 
  Ivan Dodig /  Max Mirnyj (semifinále)
  Samuel Groth /  Chris Guccione (1. kolo)
  Eric Butorac /  Rajeev Ram (čtvrtfinále)
  'Mariusz Fyrstenberg /  Santiago González (vítězové)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

U.S. National Indoor Tennis Championships
ATP World Tour 2015
Tenis v USA v roce 2015